

Patronyme 

 Chuck McKinley (1941-1986), joueur de tennis américain ;
 Gordon McKinley Webber (1909-1965), artiste multimédia et un professeur canadien ;
 Ida McKinley (1847-1907), épouse de William Mc Kinley ;
 Laurence McKinley Gould (1896-1995), géologue, enseignant et explorateur polaire américain ;
 Madison McKinley (1986-), actrice américaine ;
 Ray McKinley (1910-1995), batteur et chef d'orchestre américain de jazz ;
 Robert McKinley (1950-), joueur de tennis américain ;
 Tamara McKinley (1948-), romancière australienne ;
 William B. McKinley (1856-1926), homme politique américain ;
 William McKinley (1843-1901),  président des États-Unis de 1897 à 1901.

Toponyme

États-Unis 
 McKinley, un ancien nom du mont Denali situé en Alaska, la montagne la plus haute d'Amérique du Nord ;
 McKinley, une rivière d'Alaska, dans la région de recensement de Yukon-Koyukuk ;
 McKinley, une ville dans le Minnesota ;
 Comté de McKinley, un comté américain situé dans le Nouveau-Mexique.